La ligne 2 du métro de Bakou est l'une des trois lignes du réseau métropolitain de la ville de Bakou.

Histoire

Caractéristiques

Tracé

Stations

Exploitation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Bakou
 Ligne 1 du métro de Bakou
 Ligne 3 du métro de Bakou
 Liste des stations du métro de Bakou

Lien externe 
 

Bakou, 2
Bakou, 2
Bakou, 2
Métro de Bakou